Arboleda – comune della Colombia 
 Fitch Arboleda – calciatore filippino 
 Iván Arboleda – calciatore colombiano
 Julio Arboleda Pombo – poeta e politico colombiano
 Jairo Arboleda – calciatore colombiano
 Manuel Arboleda – calciatore colombiano
 Níver Arboleda – calciatore colombiano
 Robert Arboleda – calciatore ecuadoriano